Aukland désigne :

Nom de famille 
 Anders Aukland (1972) est un skieur de fond norvégien.
 Jørgen Aukland (1975) est un skieur de fond norvégien.

Homonymie de patronyme